Каждая команда, участвующая в молодёжном чемпионате мира 2015 состояла из 21 игрока, три из которых должны были быть вратарями.

Группа A

Новая Зеландия

Украина

США

Мьянма

Группа B

Аргентина

Панама

Гана

Австрия

Группа С

Катар

Колумбия

Португалия

Сенегал

Группа D

Мексика

Мали

Уругвай

Сербия

Группа Е

Нигерия

Бразилия 
Во время подачи заявочного листа тренером сборной являлся Алешандре Галло. 8 мая он был уволен и его место занял Рожерио Микале. Из-за приступа аппендицита Кенеди был заменён на Малкома.

КНДР

Венгрия

Группа F

Германия

Фиджи

Узбекистан

Гондурас

Примечания 

2015